Return (toetsenbord) of Enter, een toets om terug te keren naar het begin van de regel of een opdracht te bevestigen
 Return statement, een opdracht om een subroutine in een computerprogramma te onderbreken
 Return on investment (ROI), een economisch begrip dat betrekking heeft op het voordeel van een investering
 een terugwedstrijd (zie Wedstrijd) of een teruggeslagen serveerslag bij tennis (zie aldaar)
 Return ('ramp), muziekalbum van de Duitse groep 'ramp

Zie ook 
 The Return (doorverwijspagina)